Гай Семпроний Блез () от плебейския род Семпронии може да се отнася за:

 Гай Семпроний Блез (консул 253 пр.н.е.), консул през 253 и 244 пр.н.е.
 Гай Семпроний Блез (народен трибун), 211 пр.н.е. народен трибун
 Гай Семпроний Блез (претор), римски политик, претор на Сицилия 184 пр.н.е., пратеник в Абдера 170 пр.н.е.

Източници